Ferdynand IV Pozwany (1285-1312) – król Kastylii i Leónu 1295-1312
 Ferdynand IV Habsburg (1633-1654) – król Czech 1646-1654, Węgier 1647-1654 i rzymsko-niemiecki 1653-1654
 Ferdynand I Burbon (1751-1825) – król Neapolu 1759-1816 (z przerwami) jako Ferdynand IV; król Sycylii jako Ferdynand III; król Obojga Sycylii jako Ferdynand I